

Astronomia
3959 Irwin – asteroide della fascia principale

Geografia
Antartide
Ghiacciaio Irwin – ghiacciaio sulla costa di Oates
Stati Uniti d'America
Irwin – census-designated place della Contea di Lancaster, Carolina del Sud
Irwin – città della Contea di Bonneville, Idaho
Irwin – villaggio della Contea di Kankakee, Illinois
Irwin – città della Contea di Shelby, Iowa
Irwin – township della Contea di Venango, Pennsylvania
Irwin – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania

Onomastica
Irwin  – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Bill Irwin – comico e mimo statunitense
Bindi Irwin – attrice australiana
Chris Irwin – pilota automobilistico britannico
Clint Irwin – calciatore statunitense
Colin Irwin – calciatore inglese
Dave Irwin – ex sciatore alpino canadese
David Irwin – ex rugbista a 15 nordirlandese
Denis Irwin – calciatore irlandese
Hale Irwin – golfista statunitense
Haley Irwin – hockeista su ghiaccio canadese
James Irwin – astronauta statunitense
Jared Irwin – politico statunitense
Jennifer Irwin – attrice canadese
Katharine Irwin – ex sciatrice alpina statunitense
Madison Irwin – ex sciatrice alpina canadese
May Irwin – attrice e cantante canadese
Stephanie Irwin – ex sciatrice alpina canadese
Steve Irwin – naturalista, personaggio televisivo, divulgatore scientifico e documentarista australiano
Terri Irwin – naturalista e personaggio televisivo statunitense naturalizzata australiana
Tom Irwin – attore statunitense
William Irwin – politico statunitense